The Problem Solverz (2011-2013) – amerykański serial animowany stworzony przez Bena Jonesa oraz wyprodukowany przez Mirari Films i Cartoon Network Studios.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 4 kwietnia 2011 na amerykańskim Cartoon Network. Emisja pierwszych osiemnastu odcinków pierwszego sezonu trwała od 4 kwietnia do 29 września 2011. Dwa lata później odbyła się premiera drugiego i ostatniego sezonu, a wszystkie osiem odcinków zostały wyemitowane 30 marca 2013 na stronie internetowej platformy Netflix. W Polsce serial do tej pory nie był emitowany.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie trzech przyjaciół mieszkających w mieście Farboro – Horacego, Alfe'a i Roba, którzy zajmują się rozwiązywaniem, a czasem tworzeniem problemów. Razem codziennie przeżywają niesamowite przygody.

Obsada 
 Ben Jones –
 Alfe,
 Roba
 Kyle Kaplan – Horace
 John DiMaggio – Tux Dog

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Produkcje Cartoon Network